Homar (Foča, BiH)
Homar (Ilijaš, BiH)